és un jurista i notari andorrà.

És llicenciat en dret per a la Universitat de Barcelona on va cursar també els estudis de Doctorat en Dret Constitucional i Ciència Política. Fou secretari de la Sindicatura d'Andorra durant el procés constituent (1992-1993), secretari general del Tribunal d’Andorra (1994-1998) i des del 1998 exerceix com a notari al Principat d'Andorra.

Des de març de 2013, forma part de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans.

Després de llicenciar-se en Dret i mogut pel seu gran interès per la història i institucions del seu país, Isidre Bartumeu ha elaborat la seva tesi doctoral dins del programa de Dret Constitucional i Ciència Política en la Universitat de Barcelona. La tesi amb la qual opta al Doctorat té el següent títol: "Els Coprínceps en el desenvolupament institucional del Principat d'Andorra. Des del senyoriu feudal fins a l'estat sobirà, de dret, democràtic i social".

A Andorra va participar en la redacció de diverses lleis, com ara la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum, el reglament del Consell General, la Llei qualificada del matrimoni civil, la Llei qualificada d’associacions i la Llei de fundacions.

Referències 

Notaris de l'àmbit catalanoparlant
Persones d'Andorra la Vella
Membres corresponents de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC
Estudiants de dret de la UB
Juristes de l'àmbit catalanoparlant